Fritze Carstensen – nuotatrice danese
 Jacob Carstensen – nuotatore danese
 Margit Carstensen – attrice tedesca